Ikon (von , spätere Aussprache  ‚Bild‘) steht für:
 Ford Ikon, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Ikon, Klasse von Zeichen in der Semiotik
 Ikon (Band), australische Band
 Ikon AG Präzisionstechnik, ehemals börsennotiertes Unternehmen
 Ikon, eine Schließzylinder-Marke der Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH

iKON steht für:
 iKON (südkoreanische Band), südkoreanische Band

IKON steht für:
 IKON, Interkerkelijke Omroep Nederland
 IKON Office Solutions, ehemaliger Hersteller von Dokumentenmanagement-Systemen

-ikon steht für:
 -ikon, Ortsnamensuffix in der deutschsprachigen Schweiz

Siehe auch:
 Icon (Begriffsklärung)
 Ikone (Begriffsklärung)
 Zeiss Ikon, ehemaliger Hersteller von Kameras, Türschlössern, Messtechnik u. a.

Abkürzung